Osoby o tym nazwisku:
 Donato Raffaele Sbarretti – katolicki duchowny
 Enea Sbarretti – włoski duchowny katolicki